Суперкубок Болгарії з футболу 2010 — 8-й розіграш турніру. Матч відбувся 11 серпня 2010 року між чемпіоном Болгарії Литексом та володарем кубка Болгарії Бероє.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2010
Болгарія
2010 у болгарському спорті